Vojna industrija je gospodarska grana. Njihovi proizvodi služe za nasilje, ili prijetnje nasiljem, o kojima uglavnom odlučuju politički čimbenici, ili su namijenjeni omogućiti izravno nasilje. 

Polazište za razvoj vojne industrije koja je u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama nastala sredinom 19. stoljeća kao posebna industrijska grana bile su ljevaonice topova i puškarske radionice.

Tvrtke

Najveći izvoznici  

Prema podacima iz 2007. g

Povezani članci 
HS Produkt

Izvori

Vanjske poveznice 
 

Gospodarske grane